Сирбиладзе — грузинская фамилия.

Известные носители
 Сирбиладзе, Иракли (род. 1982) — грузинский футболист.
 Сирбиладзе, Силован Варламович (1920 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Сирбиладзе, Ермолай Иванович (1875—1937) — грузинский педагог, политик, член Учредительного собрания Грузии.